Центральный автовокзал — название автовокзалов некоторых городов.

 Центральный автовокзал (Берлин)
 Центральный автовокзал (Киев)
 Центральный автовокзал (Волгоград)
 Центральный автовокзал (Воронеж)
 Центральный автовокзал (Кишинёв)
 Центральный автовокзал (Минск)
 Центральный автовокзал (Москва)
 Центральный автовокзал (София)
 Центральный автовокзал (Ставрополь)

См. также 

 Автовокзал (значения)
 Южный автовокзал